La Route nationale 69 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 69 en Belgique
 Route nationale 69 en Estonie
 Route nationale 69 en France métropolitaine
 Route nationale 69 en Slovaquie

Voir aussi